Опилион (Opilio) е име на:

 Аврелий Опилион (Опило), римски писател 2/1 век пр.н.е.
 Флавий Руфий Опилион, консул 453 г.
 Флавий Венанций Опилион, консул 524 г.
 Опилио Роси (1910-2004), кардинал
 Свети Опилио, 12 октомври
 Сенокосци (Opiliones), паякообразни